Крамаренко Сергій Сергійович
 

 Крамаренко Сергій Сергійович (1946 — 2008) — радянський футболіст.
 Крамаренко Сергій Сергійович ( 1966) — український біолог.